Ел Табакоте има више значења:

 Ел Табакоте (Гереро), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ел Табакоте (Саварипа), насеље у савезној држави Сонора у Мексику